Йорданська Про-Ліга () — найвища футбольна ліга Йорданії, що була заснована в 1944 році.

Історія  

Ситуація в йорданському чемпіонаті дуже нагадує таку, як в Шотландії або Іспанії: два клуби (Аль-Вахдат і «Аль-Файсалі») змагаються за перше і друге місце, а серед інших дуже рідко хто може скласти їм конкуренцію. Зокрема таким клубом ставав «Шабаб Аль-Ордон», що став чемпіоном Йорданії 2006 року та виграв Кубок АФК 2007 року, а 2012 року знову виграв чемпіонський титул.

Переможці

Див. також 
 Кубок Йорданії з футболу

Посилання 
Результати чемпіонатів Йорданії на сайті RSSSF  
Про-Ліга  на fifa.com 
Про-Ліга  на soccerway.com 

Йорданія
Футбол у Йорданії